Дэ́вид Домини́к Делуи́з (; 11 ноября 1971, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, комик и режиссёр. В кино прославился с ролью Джерри Руссо из телесериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007).

Биография

Ранние годы 
Дэвид Доминик Делуиз родился 11 ноября 1971 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье актёров Дома Делуиза (1933—2009) и  (г.р. 1935). У него есть двое старших братьев — Питер Делуиз (г.р. 1966) и Майкл Делуиз (г.р. 1969), они также актёры.

Карьера 
Карьеру актёра Дэвид начал в 1979 году, будучи ребёнком. Его дебют в кино — роль Дэвид Фортунато в фильме «Весёлые истории про ворованные вещи» (1979). В данный момент на счету Делуиза более чем 70 ролей в фильмах и сериалах.

В 2007—2012 года играл Джерри Руссо в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Также в период 2009—2011 годов он выступил в качестве режиссёра четырёх эпизодов этого сериала: «My Tutor, Tutor» (2009), «Alex’s Logo» (2010), «Alex Russo, Matchmaker?» (2010) и «Zeke Finds Out» (2011).

Личная жизнь 
В 1994—2003 годы Делуиз был женат на Бриджитт Делуиз, от которой у него есть две дочери — Райли ДеСтефано Делуиз (род. 04.08.1993) и Дилан Делуиз (род. 1998).

С 17 октября 2019 года Делуиз женат на актрисе , с которой он встречался 4 года до их свадьбы.

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 — — Волшебники из Вэйверли Плэйс/Wizards of Waverly Place

Примечания

Ссылки 

Комики США